Le terme de bande I peut désigner :
 bande I (VHF), une bande de fréquence dans le domaine Très haute fréquence,
 bande I (infrarouge), une bande de fréquence dans le domaine infrarouge,